Ербол Абылаевич Оспанов (; 9 июня 1955, Усть-Каменогорск, КазССР, СССР) — казахстанский лётчик, командир воздушного судна. Шеф-пилот флота Президента Республики Казахстан (1992—2009).

Биография 
Родился 9 июня 1955 года в городе Усть-Каменогорск.

Начал летную карьеру в качестве кадетского офицера Краснокутской летной школы в 1972 году в России.

В 1985 году окончил командный факультет Академии гражданской авиации в городе Ленинграде, получив квалификацию инженера-пилота. В 2002 году получил степень бакалавра права юридического факультета Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1974 году в должности второго пилота Ан-2 Усть-Каменогорского объединенного авиаотряда.

С 1992 по 2009 год — Шеф-пилота экипажа Первого Президента Республики Казахстан на воздушных судах Ту-154, Боинг-747, Боинг-767, заместителя директора по летной службе, командира Боинг-757, 767 "Государственной авиакомпании «Беркут» Управления делами Президента Республики Казахстан, шеф-пилота, начальника инспекции по безопасности полетов АО «Orient Eagle Airways».

С 2005 по 2018 год — Вице-президент АО «Air Astana».

С 2018 по 2020 год — Командир воздушного судна Boeing 757/767 «Air Astana».

Награды 
 Указом президента Республики Казахстан от 13 августа 2020 года награждён орденом «Барыс» 2 степени — за выдающиеся заслуги перед государством и высокий уровень профессионального мастерства.
 Орден Курмет (2006)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Награждён благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.
 Правительственные и юбилейные медали Республики Казахстан и др.

Примечания

Ссылки 
 Оспанов Ербол Абылаевич — Старший вице-президент АО «Эйр Астана» 

Лётчики СССР
Лётчики Казахстана
Выпускники Санкт-Петербургского университета гражданской авиации
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби